Claude Netter – schermidore francese
 Frank H. Netter – medico e illustratore statunitense
 Mildrette Netter – ex velocista statunitense
 Nadine Netter – ex tennista statunitense